Швайґер ( — «мовчун») — німецьке прізвище. Відомі носії:
 Валентин Флоріан Швайґер (;  1995) — німецький актор, син Тіля Швайґера.
 Гануш Швайґер (; 1854—1912) — чеський живописець, графік і педагог.
  (;  1953 — ) — німецький біатлоніст.
 Генріх Швайґер (; 1931—2009) — німецький актор.
 Герберт Швайґер (, 1924—2011) — австрійський журналіст і ультраправий публіцист. Учасник Другої світової війни, унтерштурмфюрер СС.
 Емма Швайґер (;  2002) — німецька кіноакторка та модель, донька Тіля Швайґера.
 Луна Марі Швайґер (;  1997) — німецька акторка, донька Тіля Швайґера.
  (;  1994) — німецька акторка.
  (;  1953) — австрійська акторка.
 Тіль Швайґер (;  1963) — німецький актор, режисер, продюсер, сценарист.
 Фрідгельм Швайгер (; 1917—1998) — німецький офіцер-підводник, капітан-лейтенант крігсмаріне.
Німецькі прізвища